Cecil (Geórgia)
Cecil (Ohio)
Cecil (Wisconsin)
Cecil (leão) — leão símbolo do Zimbabwe

Desambiguações de antropônimos